Osoby o tym nazwisku:
 Zbigniew Sarata – polski inżynier, informatyk, działacz opozycji przedsierpniowej

Inne:
 Sărata – rzeka w południowo-wschodniej Rumunii
 Sarata – potok na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, częściowo na granicy z Rumunią, dopływ Białego Czeremoszu
 Sarata – rzeka na Ukrainie, w obwodzie odeskim
 Sarata – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie odeskim
 Sarata – wieś w obwodzie czerniowieckim na Ukrainie